Бараона:

 Бараона — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Бараона — город в Доминиканской Республике.
 Бараона — провинция в Доминиканской Республике.
 Бараона, Нельсон (род. 1987) — панамский футболист, атакующий полузащитник, клуба «Альянса Петролера» и сборную Панамы.
 Бараона, Ноэль (род. 1990) — чилийская горнолыжница.